Лизогу́б:

 Лизогуб Андрій Іванович (1804–1864) — поміщик, друг Тараса Шевченка.
 Лизогуб Варвара Іполитівна — російська письменниця XIX століття.
 Лизогуб Василь Іванович (1801–1870) — полковник лейб-гвардії Уланського полку.
 Лизогуб Віталій Іванович (1791–1869) — полковник лейб-гвардії уланського Її Величності полку, учасник Наполеонівських війн.
 Лизогуб Володимир Сергійович (*1918) — український режисер, актор, народний артист УРСР (1974).
 Лизогуб Володимир Сергійович (*7 листопада 1946) — український біолог, проживає у м. Черкаси.
 Лизогуб Дмитро Андрійович (1849–1879) — російський революціонер, народник.
 Лизогуб Іван Якович (1761 або 1762 — 1819) — маршалок дворянства Чернігівської губернії (1816—1819).
 Лизогуб Ілля Іванович (1787–1867) — поміщик, друг Тараса Шевченка.
 Лизогуб Олександр Іванович (1790–1839) — український композитор і піаніст.
 Лизогуб Олександр Олександрович — майор ДПСУ, учасник російсько-української війни.
 Лизогуб Семен Семенович (1708/1709 — 1781) — український шляхтич, прадід письменника Миколи Гоголя.
 Лизогуб Семен Юхимович (1689—1734) — прапрадід по матері письменника Миколи Гоголя.
 Лизогуб Федір Андрійович (1851–1928) — громадський і політичний діяч.
 Лизогуб Юхим Якович (1650-і-1704) — генеральний бунчужний (1688—1690), генеральний хорунжий (1694—1698), полковник чернігівський (1698—1704).
 Лизогуб Яків Іванович (1786—?) — титулярний радник, перекладач Імператорського Московського театру.
 Лизогуб Яків Кіндратович (1630-і-1698) — український військовий і політичний діяч, полковник канівський (1666—1669), чернігівський (1687—1698).
 Лизогуб Яків Юхимович (1675–1749) — військовий і політичний діяч.

Див. також 
 Лизогуби — козацько-старшинський рід на Чернігівщині і Полтавщині в 17-20 століттях

Українські прізвища